Алексе́й Вале́рьевич Ни́конов (более известен как Лёха Никонов; 20 декабря 1972, Выборг) — российский поэт, музыкант и вокалист панк-группы «Последние танки в Париже». Является одним из наиболее влиятельных деятелей андерграундной культуры.

Биография 
Лёха Никонов родился в городе Выборге, Ленинградской области, на границе с Финляндией. В родном городе успел поработать журналистом в газете, откуда его, по словам самого Никонова, выгнали:
Представляешь, какие статьи я там писал? Был выгнан с позором. Сейчас жалею об опусе «Мы проиграли войну», про ветеранов. Мне стыдно, да и бесполезно это было.
С 1993 года начал писать стихи. Впервые появился на сцене в клубе Tamtam, в авангардном проекте Эдуарда Старкова — «Egazeba». В 1996 году совместно с Григорием Уховым, Николаем Бенихаевым и Эдуардом Старковым создал группу Последние танки в Париже (П. Т. В. П.). В клубе Tamtam прошли первые выступления группы. В этом же году была записана первая демозапись коллектива, получившая название «Olkaa Hyva». В 1997 году барабанщик и один из основателей группы — Эдуард «Рэдт» Старков, повесился. Остальные участники вынужденно приостановили музыкальную деятельность. В 1998 году в группе появляется новый барабанщик (Сергей Вельмита), записывается акустический концерт в духе Химеры, с использованием таких инструментов, как баян и труба. Позже группа записала первый большой альбом «Девственность». Альбом был посвящён Эдуарду Старкову. Помимо композиций группы на записи присутствовали кавер-версии песен групп Автоматические удовлетворители («Юнкера»), Химера («Графин», «Зимний Синдром») и Мумий Тролль («Девочка»). В начале 2000-х переехал в Санкт-Петербург.
Кроме «П. Т. В. П.» в той или иной мере принимал участие во многих музыкальных проектах, таких как «Психея», «Порт 812», «Глеб Самойлоff & The Matrixx», «Барто», «Дикие ёлочные игрушки», «Свиньи в космосе» и многие другие.
27 июня 2017 года встретился с известным видеоблогером Дмитрием Лариным и снялся в видеоролике на его канале.

Никоновым написано более 500 стихотворений, имеющих огромную популярность в интернете и в «андерграунде». Самое интересное, что Алексей стал известен без помощи интернета, задолго до его массового распространения в России.

Общественная позиция 
Лёха Никонов называет себя анархо-индивидуалистом и западником, считает принципиальным отказ от работы. Увлекался произведениями Бабёфа, Кропоткина, Штирнера, Бердяева, Сартра, Дебора, Блэка. Сборники стихов Никонова публиковались на интернет-ресурсе Ярославской группы Ассоциации Движений Анархистов (АДА). Находится в жёсткой оппозиции к правящему в России режиму.

Летом 2001 года на фестивале «Ночной вояж» в Выборге был задержан милицией прямо на сцене. Во время выступления Никонов зачитал стихи, содержавшие такие фразы, как: «Около сцены воняет ментами» и «расстрелом командовал президент великой страны Владимир Владимирович Путин». Был избит, провёл ночь в камере, и на следующее утро отпущен.

В марте 2013 года в интервью журналу «АБ» делал антиэтатистские заявления, критиковал институт прописки в России, но в то же время осуждал протестное и студенческое движения, признавшись, что никогда не был на протестных акциях.

20 сентября 2016 года в эфире интернет-канала «Фонтанка. Офис» заявил, что лишь однажды участвовал в выборах — на референдуме 17 марта 1991 года о сохранении СССР проголосовал «за», после чего бойкотировал все избирательные кампании, считает Госдуму России симулякром.

Влияние 
О таких группах как Joy Division, Sonic Youth, Химера, Suede и The Cure, Никонов отзывался как о наиболее повлиявших на его творчество. Из поэтов неоднократно выделял Иосифа Бродского, Артюра Рембо, Осипа Мандельштама, Маяковского, Бодлера, Пушкина, Мариенгофа. Любимыми писателями Алексея являются Владимир Набоков, Лев Толстой, Луи-Фердинанд Селин (заголовок песни «Смерть в кредит» заимствован из одноимённого романа писателя), Чарльз Буковски.

Награды 
Лауреат премии имени Ильи Кормильцева в 2008 и в 2009 годах («рок-поэзия»).

Спектакль «Медея. Эпизоды» (Театро Ди Капуа, в роли Медеи — Илона Маркарова) на стихи Лёхи Никонова стал обладателем Гран-при Премии имени Сергея Курёхина в 2011 году.

Интервью 
 Панк-опера «Медея. Эпизоды» — Интервью Лёхи Никонова для insidernews.ru (апрель 2011)
 
 
 
 Дмитрий Витушкин. Последний панк посреди постмодерна // Модное Радио. 22 сентября 2022 года.

Дискография

С «П. Т. В. П.» 
 1996 — Olkaa Hyva
 1998 — Девственность
 1999 — Порномания
 2001 — Гексаген
 2004—2084
 2007 — Свобода слова
 2008 — Зеркало
 2009 — Репортаж с петлёй на шее
 2010 — Порядок вещей
 2012 — Ультиматум
 2014 — Ключи от всех дверей
 2016 — Реакция

С другими артистами

Библиография 
 Трилогия «Нулевые»:
 «НеХардКор»
 «Техника Быстрого Письма»
 «Галлюцинации»
 «Гербарий»
 «Медея»
 «Собрание сочинений»
 «Тотальный Джаз»
 «Короли кайфа»

Другие проекты 
 Зонг-опера «Медея. Эпизоды» (автор монологов и музыки).
 Монодрама «Магбет» (на тексты Никонова, музыка Настасьи Хрущёвой). Премьера состоялась в Санкт-Петербурге 16 мая 2011 года на сцене Малого зала филармонии.
 Комедия «Бедный, бедный Гамлет» (автор текста). Инженерный театр АХЕ. Премьера состоялась в Санкт-Петербурге 26 февраля 2019 года.

Примечания

Литература

Ссылки 

 www.medea.su  — официальный сайт спектакля «Медея. Эпизоды»

Панк-рок-музыканты России
Рок-музыканты России
Последние танки в Париже
Музыканты Выборга
Журналисты Выборга
Писатели Выборга
Выпускники учебных заведений Выборга
Поэты Санкт-Петербурга
Анархисты России
Анархо-индивидуалисты
Поэты России XX века
Поэты России XXI века
Русские поэты